Niemcy:
 Jümme – rzeka, dopływ Ledy
 Jümme – gmina zbiorowa (niem. Samtgemeinde) w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Leer